Интеграл Коши — Лагранжа — интеграл уравнений движения идеальной жидкости (уравнений Эйлера) в случае потенциальных течений.

Варианты названия 
В русскоязычной литературе наряду с названием интеграл Коши — Лагранжа и интеграл Лагранжа — Коши используются термины интеграл Коши,
интеграл Лагранжа. В англоязычной литературе интеграл либо не имеет специального названия, либо считается специальной
формой интеграла Бернулли для неустановившихся течений (, )

Историческая справка 
В общем виде интеграл Коши — Лагранжа был установлен в 1755 году Л.Эйлером. Позже интеграл использовался Лагранжем в работе по теории течений идеальной жидкости и Коши в работе по теории гравитационных волн на поверхности
жидкости.

Формулировка

Течение несжимаемой жидкости в поле силы тяжести 
В частном случае потенциального течения идеальной несжимаемой жидкости в однородном поле силы тяжести интеграл Коши — Лагранжа имеет вид

где  — потенциал скорости,
 — давление в жидкости,
 — её плотность,
 — ускорение свободного падения,
, ,  — декартовы координаты (ось
 направлена вертикально вверх, против силы тяжести).
Здесь  — некоторая функция времени, которую можно считать
тождественно равной нулю, если сделать замену потенциала скорости

(при такой замене поле скоростей, определяемое пространственными производными от
потенциала, не меняется).

Общий случай 
В общем случае потенциального течения идеальной жидкости интеграл Коши — Лагранжа
справедлив, если имеется однозначная связь между плотностью и давлением,
 (такой процесс называется баротропным).
В этом случае поле массовых сил (действующая на жидкость объемная сила в расчете на
единицу массы) обязательно будет потенциальным:

где  — потенциал массовой силы (не путать с потенциалом
скорости ), и интеграл Коши — Лагранжа записывается в форме

См. также 
 Интеграл Бернулли
 Bernoulli equation for unsteady potential flow

Примечания

Литература 
 

Гидродинамика
Гидроаэромеханика
Коши